Domenico Maria Valensise (1832-1916) – teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Marina Valensise (1957) – giornalista italiana
 Michele Valensise (1952) – diplomatico italiano
 Raffaele Valensise (1921-1999) – avvocato e politico italiano